Abbattimento – in cucina, procedura di raffreddamento rapido
 Abbattimento – in economia, riduzione o detrazione fiscale
 Abbattimento – in edilizia, eliminazione di un edificio
 Abbattimento – in geotecnica, un'operazione mirata a rimuovere, da una formazione rocciosa, una o più sue porzioni
 Abbattimento – in psicologia, una condizione simile alla depressione
 Abbattimento – eliminazione di vegetazione arborea